Wetzelsberg  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Wetzelsberg (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Wetzelsberg (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wetzelsberg (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Wetzelsberg (Gemeinde Pabneukirchen), Ortsteil der Marktgemeinde Pabneukirchen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Wetzelsberg (Gemeinde Sankt Georgen), Dorf in Sankt Georgen ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Wetzelsberg (Rottenmanner und Wölzer Tauern) (1276 m), Berg in der Gemeinde Pöls, Steiermark